Himno Nacional Argentino е националният химн на Аржентина.

Текстът на аржентинския национален химн е написан от Висенте Лопес и Планес, музиката – от Блас Парера. Песента е приета за национален химн на 11 май 1813 г., три години след формалното провъзгласяване на независимостта от Испания.

Името на химна първоначално е Marcha Patriótica (Патриотичен марш), впоследствие – Canción Patriótica Nacional (Национална патриотична песен), и най-накрая – само Canción Patriótica (Патриотична песен). Публикуван е през 1847 г. под името Himno Nacional Argentino, название, което е останало до днес.

11 май в Аржентина се празнува като „Ден на Химна“.

Текст на химна

Съвременна версия

Първоначална версия 
Първоначална версия на „Marcha Patriótica“:

{| witht='100 %'
|- style='vertical-align:top'
| width='40 %' |

Външни препратки 
 Аржентинският химн във формат MP3
 Аржентинският химн с английски субтитри на сайта YouTube
 История на химна на Аржентина 

Аржентина
Национални символи на Аржентина
Аржентинска музика
Аржентинска литература